Pariset ist der Familienname folgender Personen:

 André-Aimé Pariset (1795–1872), französischer Kolonialist
 Bernard Pariset (1929–2004), französischer Judoka
 Étienne Pariset (1770–1847), französischer Mediziner

Pariset steht außerdem für:

 Seyssinet-Pariset, französische Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes im Département Isère